Генри, Энтони ():
  (род. 1967) — антигуанский бегун, участник Олимпийских игр (1984).
  (род. 1976) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Кливленд Браунс» и «Даллас Ковбойс».